Le principali città dell'Iran per numero di abitanti.

Elenco

Galleria d'immagini

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
Iran